CVU, puede referirse a:

 CVU, el código IATA para el aeropuerto de la isla de Corvo
 CVU, es el identificador único para una cuenta virtual no bancaria